Eliteserien i ishockey 1996-97 var den 37. sæson af den bedste danske række i ishockey og den 12. sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 40. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ti hold, og til denne sæson var der blevet indført et helt nyt format for turneringen, der gav væsentlig flere kampe til holdene end tidligere. Først spillede de 10 hold i Eliteserien et grundspil i form af en tredobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 27 kampe til hvert hold. Derefter gik de seks bedste hold videre til mellemspillet "Superisligaen", hvor holdene igen spillede en tripel-turnering alle-mod-alle om seedninger til kvartfinalerne. De fire dårligst placerede grundspilshold spillede videre i "Den fortsatte Eliteserie" sammen med de fire bedst hold fra 1. division, hvor de i alt otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om de to sidste pladser i kvartfinalerne. Kvartfinalerne, semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, men bronzekampen blev afviklet bedst af tre kampe.

Mesterskabet blev vundet af Herning Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for ottende gang i alt og for femte gang inden for de seneste syv sæsoner. Det var niende sæson i træk, at Herning IK vandt DM-medaljer, og i finalen besejrede midtjyderne de forsvarende mestre fra Esbjerg IK med 3-1 i kampe.

Bronzemedaljerne gik til Rungsted IK, som i bronzekampen besejrede IC Gentofte med 2-0 i kampe. Dermed vandt nordsjællænderne medaljer for tredje sæson i træk, mens fjerdepladsen var IC Gentofte's bedste DM-resultat nogensinde. IC Gentofte var blevet dannet inden sæsonstarten som et resultat af, at ishockeyafdelingen i HIK blev udskilt i en selvstændig forening. Holdet var i øvrigt slutspillets store overraskelse, eftersom holdet kun var endt på 7.-pladsen i grundspillet og dermed kun havde kvalificeret sig slutspillet ved at slutte på førstepladsen i "Den fortsatte Eliteserie". Men i kvartfinalen formåede Gentofte-holdet imod alle odds at besejre Superisligaens nr. 2, Vojens IK, men eventyret sluttede i semifinalen, hvor de senere mestre fra Herning IK blev for stor en mundfuld.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en tripelturnering alle-mod-alle, hvilket gav 27 kampe til hvert hold. De seks bedste hold gik videre til Superisligaen, mens de sidste fire hold spillede videre i "Den fortsatte Eliteserie".

Mellemspil

Superisligaen 

Superisligaen havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet, som en dtripelturnering alle-mod-alle, hvilket gav 15 kampe til hvert hold. Alle seks hold gik videre til kvartfinalerne, og de spillede således udelukkende om seedningerne til kvartfinalerne.

Den fortsatte Eliteserie 

Den fortsatte Eliteserie havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på 7.- til 10.-pladsen i Eliteseriens grundspil, og de fire bedste hold fra 1. division. De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og holdene fra Eliteserien startede "Den fortsatte Eliteserie" med henholdsvis 3, 2, 1 og 0 point afhængig af deres placering i grundspillet, mens holdene fra 1. division startede ligeledes med 3, 2, 1 og 0 point i henhold til deres placering i 1. division.

De to bedst placerede hold kvalificerede sig til DM-kvartfinalerne, mens de øvrige seks hold spillede videre i kvalifikationsspillet om de to sidste ledige pladser i den efterfølgende sæson i Eliteserien.

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Passion Hockey - Championat du Danemark 1996/97  
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1996-1997  
 EliteProspects - 1996-1997 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year  
 Politiken, 23. februar - 26. marts 1997.

Noter 

1996-97
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1996
Ishockey i 1997